Frasinu se poate referi la:
Frasinu, Dâmbovița
Frasinu, Giurgiu
Frasinu, Vaslui

Toponime românești